Mienia (Mazovië) - plaats in Polen
 Station Mienia - station in bovenstaande plaats